Das ITF Astana (offiziell: President’s Cup) ist ein Tennisturnier des ITF Women’s Circuit, das in Astana (2019–2022 Nur-Sultan), Kasachstan ausgetragen wird.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Quelle 
 ITF Homepage

 
Astana